Голо́бы () — посёлок городского типа в Ковельском районе Волынской области Украины.

Происхождение названия 
Голобы в старинных документах неоднократно именовались «Головбы». Существует несколько версий происхождения названия села, его точное значение не установлено.
 Если рассматривать топоним Голобы с учётом окрестностей, которые лежат в пределах Волынской моренной гряды, большого количества холмов, образованных ледником, то можно предположить, что название поселения происходит от этих холмов: «Лысоха», где сейчас Радошинский карьер, «гора Сосовского» и песчаная гора на пути из Мельницы в Бруховичи. Таким образом, если «-бы» (укр. «-би») употреблялось в значении «будто», «словно», то выходит, что эти холмы будто лысые головы среди зелени.
 Согласно версии исследователя истории края В. Н. Максимчука «Голобы» можно рассматривать как «Гол лобы» (укр. «Гол лоби») — голые холмы. Версии, предполагающие, что «Голобы» означало «безлесые холмы», не учитывают совершенно ровный ландшафт той местности, в которой до 18 в. располагались Старые Голобы и прилегающей к тому месту территории. Также не берется во внимание то, что леса на Волыни в далеком прошлом занимали намного большую площадь, чем сейчас, составляя практически непрерывный лесной массив, и, в частности, в окрестностях Голоб были вырублены только во второй пол. 19 в. Вместе с тем название «Голо́вбы», «Голо́бы» могло быть связано с вышеописанными холмами, и образоваться от «го́ловы» путем замены «в» на «б» с одновременным или предшествующим смещением ударения на второй слог под влиянием польского языка.
 Есть версия, что «головбами» называли возчиков леса. В описании Луцкого замка от 1545 г. сообщается, что на постройку моста крепости «дерево дают и возят люди господарские по имени Козлиничи, Броховичи, Головбы». Однако в 16 в. «людьми господарскими» называли жителей имений, принадлежавших «господарю» — великому князю литовскому или королю, а «исправление службы со своим возом, топором, косой» (в том же документе) означало лишь вид исполняемых повинностей при Луцком замке.
 Также есть легенда, что когда-то село принадлежало помещику, который приказывал непокорным крестьянам выстригать волосы (брить лбы). От гололобых крестьян и село назвали Головлобами, затем Голобами. Этой версии придерживался исследователь топонимии Волыни . Поскольку закрепощение крестьян в ВКЛ происходило на протяжении 15-16 вв, а Голобы существовали уже в начале 15 в., о чём есть свидетельства в письменных источниках, такое происхождение названия представляется малоправдоподобным.
 Существует версия, что «Голобы» происходит от holle (старонем.) — сильный, здоровый, смелый, или holperig (нем.) — неровный. Объясняется фактом нахождения в этой местности готских племен, связывается с холмами, расположенными в близлежащей местности. Вместе с тем holperig переводится «неровный», «ухабистый», но никак не «холмистый», и происходит от holper (старонем.) - колдобина, holpern (нем.), holpert (старонем.) — «спотыкаться». Также хотя в готском языке hallus означало «скала» (от протогерм. «*hulni-») , такое название могло быть дано поселению, находящемуся непосредственно на холме, но не на равнине.
 «Голобы» может происходить от «гло́ба» — в украинском языке и южнорусских говорах глобой называли согнутое, криво растущее дерево. Позже «-ло» перешло в полногласное «оло». Таким образом, «Глобы», «Голобы» могло означать место, где растут искривленные деревья.
 Местный вариант польского gołąb («голубь») с утратой губного «м», отсюда можно объяснить историческую форму «Головбы» от 1544, 1545, 1570 г.
 Голобы — форма от антропонима «Голоб» (современная фамилия Голоб).

История 
В 1972 году здесь действовали деревообрабатывающий завод, плодоконсервный завод и кирпичный завод.

В январе 1989 года численность населения составляла 4295 человек.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 4098 человек.

Транспорт 
Здесь находится железнодорожная станция на линии Ковель — Луцк Львовской железной дороги.

Примечания

Ссылки 
 Учётная карточка на сайте ВР Украины 
 Голобы на сайте Архітектурні та природні пам’ятки України 

Населённые пункты Ковельского района
Посёлки городского типа Волынской области